Etnička grupa:

Mađari, ugarski narod.

Naselja:
Mađari (Trnovo FBiH, BiH), naselje u općini Trnovo (FBiH), BiH

Vidi još:
 Madžari (razdvojba)